Пётр Ма́льцев:
 Мальцев, Пётр Николаевич (1926—2010) — советский художник.
 Мальцев, Пётр Павлович — российский учёный, лауреат премии имени А. А. Расплетина.
 Мальцев, Пётр Спиридонович (1923—1970) — полный кавалер ордена Славы.
 Мальцев, Пётр Тарасович (1907—1993) — советский художник, живописец.